Шма́кова — женская форма русской фамилии , а также название двух населённых пунктов в Свердловской области России.

 Носительницы фамилии 
 Шмакова, Алла Алексеевна (род. 1944) — народный художник РФ, академик РАХ.
 Шмакова, Александра Филипповна (Ангелина (фон-Розе); 1809—1880) — основательница и строительница Свято-Троицкой Творожковской женской общины (позднее монастыря). 
 Шмакова, Фрида Андреевна (1927—2002) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Шмакова, Никлания Петровна (1928—2015) — советская театральная актриса.

Населённые пункты 
 Шмакова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области (Махнёвское МО).
 Шмакова — деревня в Ирбитском районе Свердловской области (Ирбитское МО).